stokrotka – roślina zielna 
 Stokrotka – ogólnopolska sieć sklepów przemysłowo-spożywczych
 Stokrotka – francuski film z 1956 roku